(18) Мельпоме́на () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 24 июня 1852 года английским астрономом Джоном Хиндом в обсерватории Бишопа, Великобритания и назван в честь древнегреческой музы трагедии Мельпомены.

11 декабря 1978 года наблюдалось покрытие астероидом звезды SAO 114159. По результатам этого наблюдения было выдвинуто предположение о возможности наличия спутника у данного астероида, получившего временное обозначение S/1978 (18) 1. Позднее, в 1993 году Мельпомена наблюдалось в телескоп Хаббл, но подтвердить наличие спутника так и не удалось.

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Текущие данные о положении астероида Мельпомена на The sky live
 The 487 Radar-Detected Asteroids and Comets

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии